Ро́бартс () — английская фамилия. Известные носители:
 Робартс, Джон (1917—1982) — канадский государственный и политический деятель, премьер-министр Онтарио (1961—1971).
 Робартс, Ричард (род. 1944) — британский автогонщик, пилот «Формулы-1».